На 9 юли 2011 година Южен Судан провъзгласява независимост от Судан. Деветдесет държави членки на ООН и шест други признават независимостта на страната. На 14 юли 2011 година Южен Судан е приет за 193-тата държава членка на ООН.

Международно признаване на Южен Судан

Държави членки на ООН

Държави не членуващи в ООН

Източници 

Международни отношения
Външна политика на Южен Судан